Závod na 1500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v hale Adler-Arena v Soči dne 15. února 2014. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Ivan Skobrev, který na trati 1500 m skončil na 18. místě, byl v prosinci 2017 Mezinárodním olympijským výborem zpětně diskvalifikován, a to kvůli jeho údajnému zapojení do ruského dopingového skandálu na ZOH v Soči. Po hromadném odvolání ruských sportovců byl na začátku února 2018 jeho trest Mezinárodní sportovní arbitráží zrušen.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Oficiální výsledky závodu na 1500 m mužů, isuresults.eu

Muži 01500